MUQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Muccan (Australia)
 muq – codice ISO 639-3 della lingua xiangxi miao orientale